Brillantor, claredat aparent i relativa d'objectes il·luminats o lluminosos captada per l'ull humà
 Brillantor superficial, en astronomia, brillantor aparent d'objectes astronòmics.
 Lluïssor (geologia), en mineralogia, forma de reflectir la llum que té una gemma o qualsevol mineral.
 Lluminositat, en física, quantitat de flux lluminós que emet una font de llum.
 Luminància, intensitat lumínica emesa per la pantalla